Posewitz – frazione della città tedesca di Dornburg-Camburg
 Johnny Posewitz – cestista statunitense
 Scoop Posewitz – cestista statunitense